Michael Weiss (kunstrijder) (1976), Amerikaans kunstrijder
 Michael Weiss (triatleet) (1981), Oostenrijks triatleet
 Michael Weiss (zwemmer) (1991), Amerikaans zwemmer
 Michael Weiss (pianist), Amerikaans pianist